Ивановице-на-Гане (), () — город района Вишков Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия.

Расположен в 8 км северо-восточнее города Вишков на реке Гана. Административно разделён на 2 района: Хвалковице-на-Гане и Ивановице-на-Гане.

Площадь города- 21,46 км². Высота - 214 м.

Население на 1.01.2021 года - 2 930 человек.

История 
Впервые упоминается в документе 1183 года. Вероятно, основан около 950 года и оставался небольшой деревней до 1302 года. Долгое время принадлежал представителям ордена Госпитальеров.  Во второй половине 13 века получил статус города, а в конце того же века здесь были построены крепостные укрепления.

Достопримечательности  
 Замок в стиле ренессанс, 1608 года 
 Церковь Святого Андрея, построенная в 16 веке, перестроена в стиле барокко в 1704-1759 годах.
 Кладбищенская часовня св. Йозефа, 1824 года.
 Группа статуй св. Флориана на рынке, 1721 года.
 Еврейское кладбище на восточной окраине, заложенное в начале 17 века.
 Бывшая синагога , 1727 года.
 Барочная церковь св. Фердинанда 
 Группа статуй св. Иоанна Непомуцкого, 1749 года.

Галерея

Известные уроженцы 
 Видерман, Бедржих Антонин (1883—1951) — чешский органист и композитор.
 Карпелес, Густав (1848—1909) — немецкий публицист и историк литературы.
 Копршива, Ладислав (1897–1971) – чехословацкий политик.

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Ивановице-на-Гане

Города Южноморавского края